Ravenous est le titre original de Vorace,  film d'horreur américain d'Antonia Bird (1999)

 Ravenous, un super-vilain créé par Marvel Comics.